Longley ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Longley (* 1955), Weihbischof in Westminster
 Bill Longley (1851–1878), US-amerikanischer Serienmörder und Westernheld

 Luc Longley (* 1969), australischer Basketballspieler
 Michael Longley (* 1939), nordirischer Dichter
 Mitch Longley (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Vicky Longley (* 1988), britische Schauspielerin